Donje Taborište (Glina)
 Donje Taborište (Slunj)